Survive est une chanson de David Bowie sortie en 1999.
 Survive est une chanson de Laurent Wolf sortie en 2009.